Shuguang bezeichnet:

 Shuguang (Raumschiff) (曙光), chinesisches Raumfahrtprojekt

 Shuguang (Hongwei) (曙光镇), Großgemeinde im Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuguang (Meihekou) (曙光镇), Großgemeinde der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuguang (Nayong) (曙光镇), Großgemeinde im Kreis Nayong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuguang (Guangnan) (曙光乡), Gemeinde im Kreis Guangnan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuguang (Keshan) (曙光乡), Gemeinde im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuguang (Santai) (曙光乡), Gemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuguang (Cuiluan) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Cuiluan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuguang (Haidian) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking
 Shuguang (Jagdaqi) (曙光街道), Straßenviertel im Unterbezirk Jagdaqi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuguang (Linhe) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Linhe in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Shuguang (Lishan) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuguang (Nanguan) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanguan in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuguang (Xinglongtai) (曙光街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinglongtai in der chinesischen Provinz Liaoning